Division III i fotboll 1960 var 1960 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tio lag i nio serier, elva lag i en serie och tolv lag i två serier. De tolv seriesegrarna uppflyttades till division II 1961. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Serien utökades till att omfatta tolv lag nästkommande säsong.

Nordöstra Götaland

Serien utökades till att omfatta tolv lag nästkommande säsong.

Nordvästra Götaland

Serien utökades till att omfatta tolv lag nästkommande säsong.

Mellersta Götaland

Serien utökades till att omfatta tolv lag nästkommande säsong.

Sydvästra Götaland

Serien utökades till att omfatta tolv lag nästkommande säsong.

Sydöstra Götaland

Serien utökades till att omfatta tolv lag nästkommande säsong.

Södra Götaland

Serien utökades till att omfatta tolv lag nästkommande säsong.

Källor
Tabeller säsongen 1960

Fotboll i Sverige 1960
1960
Fotbollssäsongen 1960